Niemcy:
 Berlin-Grunewald – dzielnica Berlina
 Berlin-Grunewald – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Grunewald